Феогно́ст ( — «Богу известен» от  — «Бог» +  — «известный, знакомый») — мужское имя греческого происхождения. Латинский аналог: Theognostus.

Известные носители 
 Феогност — епископ Сарайский второй половины XIII века.
 Феогност (ум. 1353) — святитель, митрополит Киевский и всея Руси.

 Феогност I — епископ Рязанский и Муромский (1387—1389).
 Феогност II (ум. 1408) — епископ Рязанский и Муромский.

 Феогност Александрийский (III век) — богослов, писатель, ученик Оригена.

 Феогност (Гузиков) (род. 1960) — митрополит Каширский.
 Феогност (Дмитриев) (род. 1965) — епископ Новороссийский и Геленджикский.
 Феогност (Лебедев, Андрей Григорьевич) (1801—1869) — архиепископ Псковский и Порховский.
 Феогност (Лебедев, Георгий Иванович) (1829—1903) — митрополит Киевский и Галицкий.
 Феогност (Пивоваров) (ум. 1921) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.